Astrantia nigra är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Astrantia nigra ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
nigra